Csehország
 Lužec nad Cidlinou, település a Hradec Králové-i járásban
 Lužec nad Vltavou, település a Mělníki járásban
 Lužec, Nejdek településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Lužec, Raspenava településrésze a Libereci járásban
 Lužec, Vroutek településrésze a Lounyi járásban